Оле́г Юрьевич Голодю́к (; ) — украинский футболист, полузащитник. Выступал за молодёжную сборную Украины.

Клубная карьера 
Родился в селе Собещицы. Первые шаги в футболе делал в кузнецовском клубе «Изотоп» (тренеры — Богдан Поточняк, Владимир Вильчинский и Борис Коток). В соревнованиях под эгидой ДЮФЛУ провёл 68 матчей, забил 11 мячей.

В 2005 году попал в «Карпаты». В «Карпатах-2» дебютировал 31 июля 2006 года, всего провёл 36 игр и забил 4 гола. В составе дублёров «Карпат» провёл 48 игр и забил 9 мячей. В основной команде дебютировал 26 мая 2007 года в матче «Арсенал» — «Карпаты» (1:0). С 2014 года капитан «Карпат». Летом 2015 года продлил контракт с клубом. В июле 2016 года контракт Голодюка с «Карпатами» закончился и он покинул команду на правах свободного агента.

Его новой командой стала полтавская «Ворскла». Контракт с клубом был подписан по системе «1+1». Проведя в «Ворскле» полгода Голодюк покинул команду. Покинув клуб Голодюк заявлял о задолженности клуба перед ним пятимесячной зарплаты.

Покинув Полтаву футболист вернулся в «Карпаты», подписав полуторагодичный контракт. В июне 2018 года по истечении контракта Голодюк отказался подписывать новый контракт и объявил об уходе из команды. Несмотря на это вначале следующего месяца футболист отравился на сборы вместе с «Карпатами», а вскоре стало известно о подписании нового годичного контракта с клубом.

В январе 2019 года стал игроком венгерского «Халадаша». По итогам сезона 2018/19 команда заняла последнее 12 место в чемпионате и вылетела из высшей лиги.

Летом 2019 года перешёл в другой венгерский клуб «Залаэгерсег», подписав контракт по схеме «1+1». В январе 2020 года покинул команду.

Карьера в сборной 
Провёл 4 матча за юношеские сборные разных возрастных категорий. В составе сборной до 19 лет: 4 матча.

Дебют в молодёжной сборной Украины состоялся 5 февраля 2008 года в товарищеском матче против Швеции (0:1). Участник молодёжного чемпионата Европы 2011 года в Дании, где Украина не смогла выйти из группы.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Карпаты» Львов

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Карпаты-2»
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Халадаш»
Игроки ФК «Залаэгерсег»
Игроки ФК «Минай»
Игроки ФК «Металлист 1925»
Футбольные тренеры Украины